Nebel (Amrum), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Nebel (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Horsens
 Nebel (rivier), een rivier in Mecklenburg-Vorpommern